Zabłocie – rezerwat przyrody

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Zabłocie – część miasta Bogumin
 Zabłocie – zniesiona nazwa części miasta Rejowiec Fabryczny
 Zabłocie – część miasta Tarnowa
 Zabłocie – część miasta Ustrzyki Dolne
 Zabłocie – część miasta Żywiec

Białoruś 
 Zabłocie – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim, w sielsowiecie cieszewlańskim
 Zabłocie – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie muchawieckim
 Zabłocie – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim, w sielsowiecie riasnieńskim
 Zabłocie – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim, w sielsowiecie oniskowickim
 Zabłocie – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim, w sielsowiecie łukowskim
 Zabłocie – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Porzecze
 Zabłocie – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Borowlany
 Zabłocie – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Ciurle
 Zabłocie – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie nieświeskim, w sielsowiecie horodziejskim
 Zabłocie – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Szczomyślica
 Zabłocie – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilja.
 Zabłocie – dawny majątek w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilja.
 Zabłocie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie bieszenkowickim, w sielsowiecie wierchowskim
 Zabłocie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Achremowce
 Zabłocie – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Hołubicze
 Zabłocie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie
 Zabłocie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Turkowo
 Zabłocie – agromiasteczko w obwodzie witebskim, w rejonie orszańkim, w sielsowiecie zabłockim
 Zabłocie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie połockim, w sielsowiecie wietryńskim
 Zabłocie – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle
 Zabłocie – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Hołubicze
 Zabłocie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Nowosiółki
 Zabłocie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa

Litwa 
 Zabłocie – wieś w gminie rejonowej Wilno

Ukraina 
 Zabłocie – osiedle typu miejskiego w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnowskim
 Zabłocie – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim
 Zabłocie – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie młynowskim
 Zabłocie – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim
 Zabłocie – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie włodzimierskim

Inne 
 Zabłocie – część miasta Kraków
 Zabłocie – stacja kolejowa w Zabłociu, w obwodzie wołyńskim

Zobacz też 
 Górka-Zabłocie
 Zabłocie Kanigowskie
 Zabłocie Kozłowskie
 Zabłocie-Kolonia
 Zabołocie
 Záblatí

Linki zewnętrzne